Кармел Бусуттіл (англ. Carmel Busuttil, нар. 29 лютого 1964, Рабат) — мальтійський футболіст.
 Саймон Бусуттіл (мальт. Simon Busuttil; нар. 20 березня 1969(19690320), Аттард) — мальтійський юрист і політик.